

Міффлін — місто, штат Пенсільванія
 Міффлін — місто, штат Вісконсин
 Міффлін — селище, штат Огайо
 Міффлін Тауншип — селище в окрузі Колумбія, штат Пенсильванія
 Міффлін Тауншип — селище в окрузі Дофін, штат Пенсильванія
 Міффлін Тауншип — селище в окрузі Лайкомінг, штат Пенсильванія

Див. також 
 Томас Міфлін